Vestemean Emil-Ciprian (n. 1 august 1985, Blaj, România) este un teolog, scriitor, ghid din Mica Romă.

Studii 
Școala cu clasele I-VIII „Toma Cocișiu", Blaj (1993-2001); Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare", Blaj (2001-2005); Facultatea de Teologie pastorală Greco-Catolică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, Departamentul Blaj (2005-2009); studii de master, specializarea „Teologia pastorală în comunitățile ecleziale" din cadrul aceleași Facultăți (2009-2011) etc.

Activitate 
Primele încercări literare datează din clasele de gimnaziu, pe care le-a făcut cunoscute prin intermediul unor emisiuni radiofonice la Radio 1 Blaj și în paginile revistei „Unirea", redactor Pr. Sorin Catrinescu. Preocupat de formarea cultural-spirituală a tinerilor blăjeni, licean fiind și mai târziu ca student teolog, a organizat întâlniri în cadrul organizației fondate de el (A.T.C.B. - Acțiunea tinerilor creștini din Blaj, 2004). A realizat sub titulatura „Copiii Blândului Isus", studii de cateheză cu grupuri de copii din clasele primare. A activeat în cadrul Cenaclul literar „Fântâni ale Darurilor" sub egida ASTRA, Despărțământul „Timotei Cipariu", Blaj și s-a implicat în organizarea și desfășurarea unor activități culturale ale Asociațiunii la Blaj și în alte localități. A fost redactorul șef al revistei MOD (2009-2011), cu dorința de-a atrage spre un cadru organizat tinerii cu talent literar. A colaborat cu radio Blaj la realizarea emisiunii cultural-religioase: „Te salut din inimă, Mică Romă!"

A debutat editorial cu volumul „Natura creație și dar al lui Dumnezeu" (2004). Cunoscut ca un om dedicat scrisului, a publicat anual, începând cu primul său volum, cel puțin un material, până în prezent tipărind douăzeci și trei de cărți, numeroase broșurele și articole în diverse perioadice naționale și internaționale.

REFERINȚE: „Dicționarul culturii și civilizației populare", coord. Silvia Pop, ed. Astra Blaj, 2011, pp. 329-330; Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, „Oameni de ieri și de azi ai Blajului", Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012, pp. 574-575. Activitatea sa a fost prezentată la radio Blaj și TVR Cluj (2011); TVR 2 (2012) și în numeroase alte emisiuni și știri televizate (Antena 1, Alba Carolina) sau radiofonice (Vocea Armatei în cadrul emisiunii „Outdoor") etc.

Cărți publicate 

 Natura creație și dar al lui Dumnezeu, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2004.
 Cucerirea culmilor, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006.
 Cuvântul sculptează, Ed. Anamarol, București, 2009.
 Vreau, se poate, voi reuși!, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2010.
 Coordonatele mărturisirii și chipul îndrumătorului spiritual regăsite la Pr. Ștef Ștefan Bernard A.A., Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2011.
 Amator juventutis - Episcopul martir Ioan Suciu, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2012.
 Labirintul haosului meu, Ed. EuroPress, București, 2014.
 Gânduri din jurnalul Sofiei, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2014.
 Vreau, se poate, voi reuși! - 30, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2015.
 Manualul cavalerului fericirii, Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2016.
 70 de poezii ciudate, Ed. Eikon, București, 2017.
 Înțelepciunea de a fi fericit, Ed. Eikon, București, 2017.
 Ziditorul tinerilor prin cuvinte - Episcopul martir Ioan Suciu, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2017.
 Modestul înțelept, Ed. Eikon, București, 2018.
 Fericirile lui Isus, Ed. Viața Creștină, Cluj-Napoca, 2019.
 Cele mai frumoase poezii din lume(a mea)!, Ed. Eikon, București, 2020.
 Sfântul păcătos, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2020.
 De bogate ori, Ed. Eikon, București, 2020.
 Trăind cu înțelepciune 2020 (vol. 3 din seria „Vreau, se poate, voi reuși!”), Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2020.
 Blajul repovestit, Ed. Vremea, București, 2020.
 De la viață am învățat, Ed. Eikon, București, 2021.
 Dus cu gândul, Ed. Eikon, București, 2022.
 Rapelul iubirii, Ed. Eikon, București, 2022.

Cărți îngrijite

 Episcopul martir Ioan Suciu - Mărturii, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2013.
 Episcop Ioan Suciu: Exerciții spirituale, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2015.

Diverse materiale publicate

 Tămâia sufletului (2005).
 Trandafirii petale de iubire, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007.
 Câteva clipe… din (în) trecut, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2008.
 Iubind… respiri viața!, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2011.
 Cărțulia de aur (2015).
 Ecouri dantelate (2015).
 Avânt preasfânt (2016).
 Gratuit (2016).
 Comoara perlelor (re)găsite (2016).
 Mai bătrân cu o clipă (2017).
 Perle de iubire (2017).
 Cuvinte pentru veșnicie! (2017).
 Fulgi din Soare (2017).
 Blajul (în)trecut! (2018).
 Metafore nerostite (2019).
 Clipe cu Domnul (2021).

Bibliografie 
„Dicționarul culturii și civilizației populare", coord. Silvia Pop, ed. Astra Blaj, 2011, pp. 329-330; Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, „Oameni de ieri și de azi ai Blajului", Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012, pp. 574-575. Activitatea sa a fost prezentată la radio Blaj și TVR Cluj (2011); TVR 2 (2012) și în numeroase alte emisiuni și știri televizate (Antena 1, Alba Carolina) sau radiofonice (Vocea Armatei în cadrul emisiunii „Outdoor") etc.

Mai multe informații pe site-ul autorului: cipriandeblaj.webnode.ro/
Nașteri în 1985
Nașteri pe 1 august
Blaj
Scriitori români în viață
Teologi

Poeți români contemporani
Absolvenți ai Universității Babeș-Bolyai

Blăjeni